Флаг муниципального образования Во́лосовское городское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 28 июня 2006 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2472.

Описание 
«Флаг муниципального образования Волосовское городское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины флага к длине — 2:3, воспроизводящее композицию герба муниципального образования Волосовское городское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области в зелёном и жёлтом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В зелёном поле сидящий прямо на золотом дамасцированном троне старец в длинной древнерусской одежде, держащий на коленях гусли на которых возложена его правая рука, а в левой руке — посох. Из-за трона по сторонам выходящий бык вправо и медведь влево. Все фигуры золотые».

Символика 
Флаг, разработанный на основе герба, языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности района.

Старец символизируют образ Велеса (Волоса) — древнеславянского бога плодородия, «скотьего бога», культ которого, по мнению исследователей, был связан с почитанием медведя как хозяина животных.

Медведь — символ предусмотрительности, бык — плодородия и процветания.

Гусли напоминают о легендарном певце Бояне (в «Слове о полку Игореве» он назван внуком Велеса), а также символизируют богатую духовную культуру края.

Зелёный цвет — традиционный цвет природы, её возрождения каждую весну, символизирует надежду, изобилие, здоровье, свободу и радость. Символ лесных богатств и сельскохозяйственный угодий.

Жёлтый цвет (золото) — духовное величие, могущество, сила, постоянство, справедливость, добродетель, верность.

Примечания 

Флаги городов России
Флаги с изображением человека
Флаги с изображением быка
Флаги с изображением медведя